2005 Голяма награда на Европа е 15-о за Голямата награда на Европа и седми кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 29 май 2005 година на пистата Нюрбургринг в Германия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа